Короваево — название населённых пунктов в России:
 
 Короваево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Короваево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Короваево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Короваево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Короваево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.